Antonio Rizzo (...-1452), navigatore italiano
 Antonio Rizzo (1430-1499), architetto e scultore italiano
 Antonio Rizzo (1885-1951), generale italiano
 Antonio Rizzo (1954–), politico italiano, deputato della XII e XII Legislatura